

Події 
 20 лютого в Нью-Йорку Sony Corporation анонсувала гральну консоль восьмого покоління PlayStation 4.

Релізи

Січень—березень

Квітень—червень

Липень—вересень

Жовтень—грудень

Примітки 

Роки у відеоіграх
2013
2010-ті